Я́нуш Насфе́тер (; 15 августа 1920 года, Варшава, Польша — 1 апреля 1998 года, Варшава, Польша) — польский сценарист, писатель, режиссёр и актёр.

Биография 
C 1950 - 1956 годы Януш Насфетер работал в киностудии в Лодзи. Окончил Высшую Государственную школу кинематографа в Лодзи в 1956 году. С того же 1956 года Насфетер работал преподавателем в школе. Он был специалистом в области детской психологии, используя её приёмы в своих фильмах, мир которых был полон поэзии о всеобщих ценностях. Многие фильмы Насфетера о детях, об их дружбе и взаимоотношениях. Как режиссёр, Януш Насфетер начал свою карьеру в 1950 году. Как сценарист - в 1956 году.

Януш Насфетер - племянник кинопродюсера и владельца кинотеатра в Воломине Стефана Насфетера. В фильмах Насфетер принимал участие с такими актёрами, как: Эльжбета Чижевская, Збигнев Цибульский, Даниэль Ольбрыхский, Хелена Гроссувна и др. Дети, игравшие в фильмах Насфетера: Роман Мосёр, Гражина Михальска, Богдан Издебский, Божена Федорчик и др.

В Польше и за её пределами Януш Насфетер получил множество наград за работу над своими фильмами.

Умер 1 апреля 1998 года. Похоронен на Служевском кладбище в Варшаве.

Фильмография

Награды 
 1951: «Специальный почетный диплом» на Кинофестивале в Карловых Варах
 1966: «Сан Себастьян» - награда испанской ассоциации сценаристов
 1971: «Серебряная медаль» в конкурсные фильмов для детей
 1974: Приз зрительских симпатий 1-го Польского кинофестиваля (ныне Гдыньский кинофестиваль)
 и другие награды

Примечания

Ссылки 
 Януш Насфетер на сайте КиноПоиск
 Януш Насфетер на сайте Filmweb
 Биография, фильмография, награды, фото
 Януш Насфетер и его поэтический мир

Умершие в Варшаве
Кинорежиссёры Польши
Польские писатели
Детские писатели Польши
Сценаристы Польши
Актёры Польши
Кинорежиссёры XX века
Писатели XX века
Сценаристы XX века
Актёры XX века
Родившиеся в Варшаве
Похороненные на Служевском кладбище